Il Campeonato Brasileiro Série C 2002 è stata la 12ª edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Prima fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Gruppo 15

Gruppo 16

Seconda fase

Ottavi di finale

Quarti di finale

Fase finale 

Legenda:
      Vincitore del Campeonato Brasileiro Série C 2002 e promosso in Série B 2003
      Promosso in Série B 2003

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2002
2002